
Termin -{PFE}- ima više značenja.

 Receptor paratiroidnog hormona 1, ćelijski receptor
 Pfizer, simbol kompanije na Njujorškoj berzi